Orajõgi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Lemmejõgi, å, Pärnu län, 
 Ärnu Jõgi, å, Valga län, 

Robotskapade Estlandförgreningar